Salvia aristata  — вид рода  семейства .

Ареал 
Растения встречаются в Персии (Иране и Турции).

Примечания

Литература 
 Behcet, L. and D. Avlamaz (2009). «A New Record for the Flora of Turkey: Salvia aristata Aucher ex Benth. (Lamiaceae)». Turkish Journal of Botany 33: 61–63.

Ссылки 
 
 
 The Plant List: Salvia aristata Aucher ex Benth.

Котовниковые